, une census-designated place, dans la ville de Marion, du comté de Plymouth, au Massachusetts.
 Marion Center, un borough du comté d'Indiana, en Pennsylvanie.